«Когда опаздывают в ЗАГС…» — советская музыкальная кинокомедия 1991 года.

Сюжет 

Молодой человек Константин по прилёте из командировки обнаруживает у себя дома незнакомку Светлану. Он выясняет, кто она и что делает не в своей квартире, но выпроводить не решается. Оказывается, девушка опоздала в ЗАГС на собственное бракосочетание, и жених, обидевшись, уехал. Отец Светланы должен вот-вот приехать, но будущего зятя он ещё ни разу не видел. 

Константин в полёте познакомился со стюардессой Викой, которой предложил встретиться, но теперь не знает, как быть. К Светлане сегодня приезжает отец, и тут же прилетает Вика. Костя не выгоняет Светлану из квартиры. Приезжает мать Кости, и все встречаются в одной квартире.

В ролях 
 Ирина Феофанова — Светлана, жена Тимофея
 Сергей Зуев — Костя, кооператор
 Владислав Демченко — Тимофей
 Ирина Ливанова — Вика, девушка Кости
 Ирина Муравьёва — Мария Павловна Львова, первый заместитель министра по снабжению, мать Кости
 Михаил Светин — Александр Петрович Шумилов, главный инженер Новосибирского завода, отец Светы
 Роман Ткачук — Кокин, отец Тимофея, художник
 Инна Ульянова — Тамара Михайловна, мать Тимофея
 Валерий Немешаев — Валера, друг Тимофея
 Владислав Ковальков — таксист в аэропорту

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владлен Бахнов
 Режиссёр-постановщик: Виталий Макаров
 Оператор-постановщик: Алексей Сикорский
 Художник-постановщик: Николай Терехов
 Композитор: Евгений Крылатов

Ссылки 
 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1991 года
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях